Dit is een lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2019.

Toelichting
Een burgemeester wordt aangesteld voor een periode van zes jaar, waarna hij/zij herbenoemd kan worden. In de kolom 'Benoemd' staat de datum waarop de eerste benoeming inging, mits de burgemeester sindsdien onafgebroken in functie was. De kolom 'Afgetreden (2019)' bevat de datum waarop de burgemeester is afgetreden, mits deze datum in 2019 valt. In 2019 waren er 355 gemeenten in Nederland.

In de kolom 'Opmerkingen' geeft 'wnd' aan dat het een waarnemend burgemeester betreft.

A

B

C

D

E

F
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een F begint.

G

H

I

J
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een J begint.

K

L

M

N

O

P

Q 
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een Q begint.

R

S

T

U

V

W

X 
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een X begint.

Y 
Er zijn geen gemeenten in Nederland waarvan de naam met een Y begint. Mogelijk zoekt u IJsselstein. Kijk hiervoor bij de letter I in deze lijst.

Z

Zie ook
 Lijst van Nederlandse gemeenten
 Lijst van jongste burgemeesters van Nederland
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2015
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2016 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2017
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2018 
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in de periode 2020-2024

Externe link
 Toekomstige wijzigingen, website van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nederlandse politiek in 2019
Lijsten van Nederlandse burgemeesters naar jaar